Miki Mol i Straszne Płaszczydło (powieść)
 Miki Mol i Straszne Płaszczydło (film)